Biografies: José María de Urquinaona Bidot (Cadis, 1813 – Barcelona, 1883), bisbe de Canàries i de Barcelona
 Urbanisme: Plaça d'Urquinaona, plaça barcelonina que connecta l'Eixample amb la Ciutat Vella
 Transport: Estació d'Urquinaona, estació de les línies L1 i L4 del Metro de Barcelona, situada sota l'esmentada plaça
 Espectacle: Cine Urquinaona o Teatre Urquinaona, nom originari del Teatre Borràs de Barcelona